Stankowo, Stankovo oder Stankawa heißen folgende Orte:

Polen:
 Stankowo (Dźwierzuty) (bis 1945: Probeberg), Ortschaft im Powiat Szczycieński, Ermland-Masuren, Polen
 Stankowo (Markusy) (bis 1945: Stühmswalde), Ortschaft im Powiat Elbląski, Ermland-Masuren, Polen 
 Stankowo (Morąg) (bis 1945: Steenkenwalde), Ortschaft im Powiat Ostródzki, Ermland-Masuren, Polen
 Stankowo (Gostyń), Ortschaft im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Stankowo (Kołczygłowy) (bis 1945: Berthashof), Ortschaft im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

sonstiges Osteuropa:
 Stankawa (Dsjarschynsk), Stadt in der Minskaja Woblasz, Weißrussland
 Stankawa (Rahachou), Stadt in der Homelskaja Woblasz, Weißrussland
 Stankowo (Russland), Ortschaft in der Oblast Moskau, Russland
 Stankovo (Slowenien), Ortschaft bei Brežice, Slowenien
 Stankovo (Kroatien), Ortschaft in der Gespanschaft Zagreb